Sadowie ist der Name folgender Orte in Polen:

 Sadowie (Powiat Opatowski), Dorf und Sitz der Gemeinde im Powiat Strzelecki der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Sadowie (Irządze), Dorf im Powiat Zawierciański, Woiwodschaft Schlesien; siehe Gmina Irządze
 Sadowie (Mierzęcice), Dorf im Powiat Będziński, Woiwodschaft Schlesien; siehe Gmina Mierzęcice